Заленський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Заленський Володимир Володимирович (1847—1918) — зоолог, ембріолог, академік Санкт-Петербурзької Академії наук (з 1897).
 Заленський В'ячеслав Рафаїлович (1875—1923) — ботанік, педагог, член Київського товариства шанувальників природи.
 Станіслав Заленський (1843—1908) — польський єзуїт, історик, письменник.
 Лев Слюбич-Заленський (1648/1649—1708) — Митрополит Київський, предстоятель Унійної церкви в Речі Посполитій.

Польські прізвища